Neusser ist der Familienname von:

 Edmund von Neusser (1852–1912), österreichischer Mediziner und Pianist
 Erich von Neusser (1902–1957), österreichischer Filmproduktionsleiter und -produzent
Hans Jürgen Neusser (* 1943), deutscher Physiker und Physikochemiker
 Hermann Neusser (1917–2002), deutscher Verleger
 Kathrin Neusser, deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Peter Neusser (1932–2010), österreichischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Wilhelm Neusser (1924–1994), österreichischer Glasermeister und Politiker (ÖVP)
 Neusser (Orgelbauer), Orgelbauerfamilie

Siehe auch:
 Neusser Alexianer, eine katholische Ordensgemeinschaft
 Neuser
 Neußer